Ácido alfa-aminobutírico — AABA
 Ácido beta-aminobutírico — BABA
 Ácido gama-aminobutírico — GABA

Desambiguações de ciências

Aminoácidos